Čeřovský oder Čeřovská (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 František Čeřovský (1881–1962), tschechischer Jurist und Kunstsammler 
 Jan Čeřovský (1930–2017), tschechischer Botaniker, Ökologe und Schriftsteller 
 Jiří Čeřovský (* 1955), tschechischer Leichtathlet und Politiker (ODS) 
 Judita Čeřovská (1929–2001), deutsch-tschechische Sängerin
 Kristina Cerovská (* 1987), slowakische Fußballspielerin